De grappen van Lambik 3 (oude reeks), uitgegeven in 1957.
De grappen van Lambik 3 (nieuwe reeks), uitgegeven in 2004.